George Adams (1698?–1768?), traduttore inglese
 George Adams (prima del 1730-1773), ottico inglese
 George Adams (1731-1789), politico inglese
 George Adams (1750-1795), inventore inglese
 George Adams (1784-1844), giurista e politico statunitense
 George Adams (1804-1873), militare inglese
 George Adams (1894-1963), antroposofo inglese
 George Adams, giocatore di baseball statunitense
 George Adams, calciatore scozzese
 George Adams (1940-1992), sassofonista statunitense
 George Adams (n. 1949), cestista statunitense
 George Adams (n. 1962), giocatore di football americano statunitense